Disco 3  är ett samlingsalbum från 2003 av Pet Shop Boys.

Låtlista
 Time on my hands
 Positive role model
 Try it (I'm in love with a married man)
 London (thee radikal blaklite edit)
 Somebody else's business
 Here (psb new extended mix)
 If looks could kill
 Sexy norherner (superchumbo mix)
 Home and dry (blank and Jones mix)
 London (genuine piano mix)

Album av Pet Shop Boys
Brittiska remixalbum
Remixalbum 2003
Engelskspråkiga remixalbum